Здесь представлен список компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти в 2006—2010 :

Россия

Производство

Финансы

Мир

Крупнейшие (по объему выручки 2006 года) 

   Royal Dutch Shell
  BP
  Chevron Corporation
  ConocoPhillips
  Total S.A.

Крупнейшие (по объемам добычи нефти в 2006 году) 

  Petróleos de Venezuela S.A.
  ExxonMobil

Остальные 
  ЛУКОЙЛ
  КазМунайГаз
  Valero Energy Corporation
  ENI S.p.A.
  Statoil
  Sinopec / Китайская нефтехимическая корпорация
  PetroChina / Китайская национальная нефтяная компания
  Pemex
  Нигерийская национальная нефтяная корпорация
  Iraq National Oil Company
  Kuwait Petroleum Corporation
  ТНК-BP
  Woodside Petroleum

См. также 
 Организация стран-экспортёров нефти
 Список нефтяных месторождений России
 Бурение

Примечания

Ссылки